Planuncus vinzi est une espèce de blattes de la famille des Blattellidae (synonyme : Ectobiidae), et de la sous-famille des Ectobiinae. Décrite depuis le Lot en France en 2012, cette espèce a depuis été répertoriée en Europe de l'Ouest et centrale.

Systématique 

L'espèce Planuncus vinzi a été initialement décrite en 2012 par l'entomologiste français  sous le protonyme d’Ectobius vinzi.

Description 
Planuncus vinzi mesure de 6,9 à  pour les femelles et de 7 à  pour les mâles. Les larves quant à elles mesurent environ .

Étymologie 
Son épithète spécifique, vinzi, lui a été donnée en l'honneur de Vincent Derreumaux, surnommé « Vinz », photographe spécialiste de la macro-photographie, amateur d'insectes et ancien animateur du forum sur les blattes sur le site insecte.org.

Notes et références

Publication originale

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

  Site insecte.org Le Monde des insectes

Espèce de Blattoptères (nom scientifique)
Blattellidae
Faune endémique de France